НХЛ у сезоні 2015—2016 — 99-й регулярний чемпіонат НХЛ (98-й ігровий). Стартував 7 жовтня 2015. Закінчилася регулярна першість 10 квітня 2016, опісля якої почалися матчі плей-оф на Кубок Стенлі. 12 червня 2016 в фінальному матчі Кубка Стенлі на арені SAP Center у Сан-Хосе перемогу здобув Піттсбург Пінгвінс 3:1 у матчі, 4:2 в серії над Сан-Хосе Шаркс та вчетверте здобув Кубок Стенлі.

Драфт НХЛ 

53-й драфт НХЛ. У 7-и раундах було обрано 211 хокеїстів. Першим номером драфту став Коннор Мак-Девід, якого обрав клуб «Едмонтон Ойлерз».

Матч усіх зірок НХЛ 
61-й матч усіх зірок НХЛ пройшов 31 січня 2016 року на «Соммет-арені» (Нашвілл).

Зимова класика НХЛ 
1 січня на арені «TCF Бенк Стедіум» відбувся традиційний матч просто неба. Міннесота Вайлд переміг Чикаго Блекгокс 6:2.

Стадіонна серія складалась з двох матчів.

Підсумкові турнірні таблиці

Східна конференція

Західна конференція

Статистика регулярного чемпіонату

Найкращі бомбардири

Найкращі воротарі 
Воротарі які провели понад 1800 хвилин ігрового часу на майданчику.

Плей-оф

Призи та нагороди сезону

Команда всіх зірок

Дебютанти сезону 
 Коннор Мак-Девід, Едмонтон Ойлерз
 , Чикаго Блекгокс

Завершили кар'єру 
Список гравців, що завершили ігрову кар'єру в НХЛ.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт НХЛ «NHL.com»
 Сезон НХЛ на «Hockey Reference» 
 Сезон НХЛ на passionhockey.com 
 Сезон НХЛ на hockeydb.com 

Сезон НХЛ 2015—2016
2015 у США
2016 у США
2015 у канадському спорті
2016 у канадському спорті